Владислав Игоревич Самко () — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар».

Воспитанник академии ФК «Краснодар». 1 августа 2019 года дебютировал в первенстве ПФЛ за «Краснодар-3», за 15 матчей забил один гол. В сезоне 2021/22 дебютировал в ФНЛ-1 за «Краснодар-2». 17 апреля 2022 года в гостевом матче против «Крыльев Советов» (0:2) сыграл первый матч в чемпионате России, выйдя на замену на 70-й минуте.

Футболисты России
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар»